Европско првенство у атлетици на отвореном почело се одржавати по одлуци Европског комитета ИААФ 1934. године у Торину. Прво Европско првенство у дворани одржано је у Бечу 1970. године. На свим европским првенствима истовремено се одржавају такмичења у обе конкуренције, само су 1938. одржана два такмичења у Паризу (мушки), а у Бечу (жене). У следећој табели дат је преглед одржавања Европских првенстава у атлетици.

На Конгресу ЕАА на Малти 2007. године одлучено је да се од 2010. Европска првенства одржавају сваке две године. С обзиром да су 2012. одржане и Летње олимпијске игре, првенство је први пут скраћено и одржавало се уместо досадашњих 7 на 5 такмичарских дана. Прва три дана одржаване су само квалификације, а последња два финала. Одржано је без дисциплина које се одржавању ван стадиона (маратон и ходање).

Преглед европских првенстава у атлетици

Укупни биланс медаља на ЕП 1934—2018. 
Стање после ЕП 2018.

Рекорди европских првенстава у атлетици на отвореном

Занимљивости 
Следећа табела даје преглед најмлађих и најстаријих учеснка европских првенстава на отвореном у обе конкуренције са стањем после ЕП 2012.

Види још 
 Рекорди Европских првенстава у атлетици на отвореном
 Европско првенство у атлетици у дворани

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ЕАА
 Статистика на ЕП од 1934—2012.